Christophe Cavard (1970), homme politique français ;
 Vincent Cavard (1988), rameur français.